Ghimpați se poate referi la:

 Ghimpați, Dâmbovița
 Ghimpați, Giurgiu
 Ghimpați, Olt

Vezi și 
 Ghimpețeni
 Ghimpețenii Noi